Bill Klatt (1947-2011), joueur professionnel américain de hockey sur glace.
 Dennis H. Klatt (1938-1988), chercheur américain en science de la parole et de l'audition.
 Étienne Klatt (1998-), céiste français.
 Friedrich Wilhelm Klatt (1825-1897), botaniste allemand.
 Paul Klatt (1896–1973), général allemand.
 Trent Klatt (1971-), joueur professionnel américain de hockey sur glace.